Die Canadian Soccer League Saison 2010 begann am 8. Mai 2010 mit der Regular Season und endete mit dem Givova Cup 2010 am 31. Oktober 2010.

Neuerungen 
 Die Unterteilung in eine National Division und International Division wurde durch eine einheitliche Tabelle abgelöst.
 Vier neue Mannschaften nehmen an der Liga teil: Montreal Impact Academy, Milltown FC, Brantford Galaxy SC und Hamilton Croatia.
 Trois-Rivières Attak beendete seine Kooperation mit Montreal Impact und wird für die Saison 2010 den Spielbetrieb aussetzen. Sie wollen 2011 wieder zurückkehren.

Tabelle Regular Season 

|}

Play-offs

Torschützen

Weblinks 
 Offizielle Canadian Soccer League Webseite

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010